Nubadak bezeichnet:

 eine Aldeia in Acadiru Hun/Dili, siehe Nu'u Badac
 eine Aldeia und Ortsteil von Batugade, siehe Nu Badac